CKC je zkratka s více významy:

 Cyklus kyseliny citronové – jinými názvy citrátový cyklus, cyklus trikarboxylových kyselin, Krebsův cyklus 
 CKC – IATA kód letiště v ukrajinském městě Čerkasy
 Czech Knowledge Company – česká firma v oblasti zvyšování efektivity systémů řízení podniků

Související články 
 CKČ – Cena Karla Čapka